Панини — многозначный термин. Может означать:

 Па́нини — индийский языковед.

Фамилия 
 Панини, Джованни Паоло (1691—1765) — итальянский художник и архитектор.
 Панини, Франческо (1745—1812) — итальянский художник и гравёр.

Другое 
 Панини — блюдо итальянской кухни, разновидность бутерброда.

См. также 
 Panini